На территории Южной Осетии находится множество горных рек. Большая часть принадлежит бассейну Куры (бассейн Каспийского моря), остальная — Риони (бассейн Чёрного моря). Разделяют бассейны двух морей Рачинский и Лихский хребты.

Список рек по порядку от устья:

Курсивом отмечены реки не протекающие по территории ЮО (полностью в Грузии).

← Левый приток→ Правый приток

Бассейн Каспийского моря 

 Кура (по ЮО не протекает)
 ← Ксани
 → Чурта
 ← Лехура
 ← Меджуда
 ← Большая Лиахва
 ← Малая Лиахва
 ← Гудисидон
 → Паца
 ← Кешельта
 → Рокдон
 ← Тлидон (см. Тлигомское ущелье)
 — Эрманидон
 → Джомагидон
 → Сомихдон
 → Рокдон
 → Сбадон
 ← Комдон
 → Челиатдон
 ← Каласанидон
 ← Дескохирдон
 ← Бритатдон
 ← Проне Восточная
 ← канал Салтанис-Архи
 → 
 ← Талиани
 ← 
 ← Пца
 → Сурамула ()
 ← Чаратхеви ()
 ← Проне
 ← Проне Средняя
 → Проне Западная
 → Лопанисцкали ()

Бассейн Чёрного моря 

 Риони (по ЮО не протекает)
 ← Квирила
 ← Джоджора
 → Кведрула ()
 − озеро Кведи (Коз)
 − Кведиком
 ← Гарула
 → Козидон
 ← Ликцонандон
 ← Чанчахи

Примечания

Источники 
 

Списки:Южная Осетия
Южная Осетия